La Mòta steht für:
 die lokale Bezeichnung der Gemeinde Motta Baluffi in der Provinz Cremona, Italien
 den piemontesischen Namen der Gemeinde Motta de’ Conti in der Provinz Vercelli, Italien
 den okzitanischen Namen der Gemeinde Lamothe im Département Haute-Loire, Frankreich
 den okzitanischen Namen der Gemeinde Lamothe im Département Landes, Frankreich

Siehe auch:
 Castillo de La Mota
 La Motta
 Mota
 Motta